O termo di-hidroxitolueno designa um grupo de substâncias de compostos aromáticos, os quais são derivados a partir tanto do tolueno como dos di-hidroxibenzenos. A estrutura consiste de um anel benzeno com dois grupos hidroxila (–OH) anexados e um grupo metil (–CH3) como substituintes. Através de seus diferentes arranjos, diferenciam-se seis isômeros com a fórmula molecular C7H8O2, dos quais o 3,5-di-hidroxitolueno (Orcinol) é o mais conhecido.

Fenóis